Штриттматтер () — немецкая фамилия:

 Штриттматтер, Эва (1930—2011) — немецкая писательница и поэтесса
 Штриттматтер, Эрвин (1912—1994) — немецкий писатель, один из крупнейших писателей ГДР